Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1978 – dziewiąte mistrzostwa świata w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF. Odbył się w dniach 26 stycznia – 5 lutego 1978 roku w Danii. Tytułu zdobytego w 1974 roku broniła Rumunia, zwyciężyli zaś reprezentanci RFN.

System rozgrywek 
W rozgrywkach uczestniczyło szesnaście drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy po cztery drużyny. Dwie najlepsze drużyny przechodziły do dalszej części rozgrywek – fazy zasadniczej z zaliczeniem wyników meczów między tymi drużynami. Zespoły z grup A i B  utworzyły grupę I, zaś zespoły z grup C i D utworzyły grupę II. Zespoły, które zajęły w grupach 3. miejsca zagrały o miejsca 9-12.
Zwycięzcy grup I i II zagrali o 1. miejsce; drużyny, które zajęły drugie miejsca zagrały o 3. miejsce. Drużyny z następnych miejsc – zagrały kolejno o 5. i o 7. miejsce.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 9–12

Faza pucharowa

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Zwycięzca 
RFN
Skład: Manfred Hofmann, Rudolf Rauer, Heiner Brand, Arno Ehret, Manfred Freisler, Kurt Klühspies, Gerd Rosendahl, Dieter Waltke, Rainer Niemeyer, Richard Boczkowski, Joachim Deckarm, Klaus Frey, Claus Hormel, Arnulf Meffle, Horst Spengler, Erhard WunderlichTrener: Vlado Stenzel

Klasyfikacja końcowa

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1978
1978 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Danii
1978 w Danii